Приморско — топоним в Болгарии:
 Приморско — город;
 Приморско — община.